

Toponyme 
 Vira, commune française de l'Ariège
 Vira, commune française des Pyrénées-Orientales

 Vira (Gambarogno), localité de Gambarogno et ancienne commune suisse du Tessin
 Vira, village suisse de la commune de Mezzovico-Vira, dans le Tessin

Autre
 Vira, danse portugaise
Vira, groupe ethnique de République démocratique du Congo.

Homonymie de toponyme